Die CIB Black Ball Women’s Squash Open 2020 fanden vom 8. bis 14. März 2020 in der ägyptischen Hauptstadt Kairo statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2019/20 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Hania El Hammamy, die an Position neun gesetzt ins Turnier gestartet war, sicherte sich den Titelgewinn. Die zu dem Zeitpunkt 19-jährige amtierende Junioren-Weltmeisterin bezwang im Finale die aktuelle Weltmeisterin Nour El Sherbini in einer Spielzeit von 71 Minuten mit 11:6, 9:11, 12:10, 8:11 und 13:11 und gewann ihren fünften Titel auf der World Tour. El Hammamy, die ihre bisherigen vier Turniersiege auf der Challenger Tour errungen hatte, gewann damit gleichzeitig auch ihren ersten Titel bei einem Turnier der höchsten Wertungskategorie der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 48 Spielerinnen. Die 16 besten Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Salma Youssef und Nour Aboulmakarim einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 180.500 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

2020
PSA World Tour der Damen 2019/20